НФЛ в сезоне 1995 — стал 76-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Баффало Биллс 37, Майами Долфинс 22
 Индианаполис Колтс 35, Сан-Диего Чарджерс 20
 Плей-офф дивизионов:
 Питтсбург Стилерз 40, Баффало Биллс 21
 Индианаполис Колтс 10, Канзас-Сити Чифс 7
 Финал конференции: Питтсбург Стилерз 20, Индианаполис Колтс 16

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Филадельфия Иглз 58, Детройт Лайонс 37
 Грин Бэй Пэкерз 37, Атланта Фалконс 20
 Плей-офф дивизионов:
 Грин Бэй Пэкерз 27, Сан-Франциско 49ерс 17
 Даллас Ковбойз 30, Филадельфия Иглз 11
 Финал конференции: Даллас Ковбойз 38, Грин Бэй Пэкерз 27

Супербоул XXX 
Даллас Ковбойз (НФК) 27, Питтсбург Стилерз (АФК) 17

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1995.pdf Сезон 1995 года в деталях]

Сезоны НФЛ